Jan Rozwadowski
Rozwadowski – polskie nazwisko, nosiły je następujące znane osoby:
 Adolf Rozwadowski (1813-1871) – polski działacz emigracji polistopdadowej
 Antoni Rozwadowski (1697-1772) – kasztelan halicki
 Florestan Rozwadowski (1805-1873) – uczestnik powstania listopadowego i powstania węgierskiego w 1848, badacz Amazonki.
 Gabriel Rozwadowski (1625-1693) – polski wojskowy, założyciel miasta Rozwadów
 Gieorgij Rozwadowski (1904-1976) − rosyjski prawnik, emigracyjny poeta, publicysta
 Jan Emanuel Rozwadowski (1872-1935) – polski polityk i działacz niepodległościowy, kuzyn Tadeusza
 Jan Michał Rozwadowski (1867-1935) – polski językoznawca, profesor UJ, prezes PAU, brat Zygmunta, kuzyn Tadeusza
 Jan Władysław Rozwadowski (1889-1940) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jerzy Rozwadowski (1912-1999) – polski pisarz i dziennikarz
 Józef Rozwadowski (1844-1937) – polski ichtiolog i filolog klasyczny
 Józef Rozwadowski (1909-1996) – polski biskup
 Kazimierz Rozwadowski (1757-1836) – polski pułkownik, powstaniec kościuszkowski, pradziad Tadeusza
 Konstanty Rozwadowski (1814-1885) – generał armii Imperium Rosyjskiego
 Konstanty Rozwadowski (1878-1964) – polski dyplomata, poseł II RP w  Danii  i  Szwecji, chargé d’affaires w Urugwaju
 Michał Rozwadowski (ur. 1936) – polski profesor nauk chemicznych
 Paweł Rozwadowski (1962-2020) – polski wokalista
 Tadeusz Rozwadowski (1866-1928) – polski generał broni, pierwszy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, autor planu bitwy warszawskiej
 Tomisław Rozwadowski (1841–1920) – powstaniec styczniowy, poseł do Sejmu Krajowego Galicji V i VI kadencji (1882-1895), właściciel dóbr Honiatyn koło Uhrynowa
 Wiktor Rozwadowski (1869–1940) – pułkownik tytularny kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Wincenty Jordan Rozwadowski (1916-1975) – polski oficer, bratanek Tadeusza
 Władysław Jerzy Rozwadowski (1897-1955) – polski oficer
 Władysław Rozwadowski (ur. 1933) – polski prawnik, profesor
 Zygmunt Rozwadowski (1870-1950) – polski malarz, brat Jana Michała, kuzyn Tadeusza